Rocky Hill (Connecticut)
 Rocky Hill (New Jersey)

Voir aussi 

 
 

Homonymie de localités aux États-Unis